Hutchison Whampoa Limited, gefuseerd tot CK Hutchison Holdings, een Chinees conglomeraat
 Hoekschewaards Landschap, een Nederlandse natuurvereniging